Regény
 Kire ütött ez a gyerek?, Janikovszky Éva műve

Filmek
 Kire ütött ez a gyerek?, Vajda Béla rajzfilmje (1986)
 Kire ütött ez a gyerek?, Alföldi Róbert televíziós filmje (2007)